Amrita steht für:

 Amrita (Trank), lebensverlängerndes Elixier in den altindischen Veden
 Amrita (Vorname), weiblich – siehe dort zu Namensträgerinnen

Siehe auch:
 Amritapuri (Dorf in Kerala)
 Amritsar (Stadt in Punjab)